Епархия Канзас-Сити — Сент-Джозефа () — епархия Римско-Католической церкви в городе Канзас-Сити, штат Миссури, США. Епархия Канзас-Сити — Сент-Джозефа входит в митрополию Сент-Луиса. Кафедральным собором епархии Канзас-Сити — Сент-Джозефа является собор Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. В городе Сент-Джозеф находится сокафедральный собор святого Иосифа.

История 
3 марта 1868 года Святой Престол учредил епархию Сент-Джозефа, выделив её из архиепархии Сент-Луиса. 10 сентября 1880 года была образована епархия Канзас-Сити.

16 июня 1911 года епархия Сент-Луиса была расширена за счёт территории архиепархии Сент-Луиса.

2 июля 1956 года Римский папа Пий XII издал буллу Ex quo die, которой передал часть территории епархии Сент-Джозефа новым епархиям Джефферсон-Сити и Спрингфилд-Кейп-Жирардо. В этот же день епархия Сент-Джозефа была объединена с епархией Канзас-Сити.

Ординарии епархии

Епископы епархии Сент-Джозеф 
 епископ John Joseph Hogan (3.03.1868 — 10.09.1880) — назначен епископом Канзас-Сити;
 епископ Maurice Francis Burke (19.06.1893 — 17.03.1923)
 епископ Francis Gilfillan (17.03.1923 — 13.01.1933)
 епископ Charles Hubert Le Blond (21.07.1933 — 2.07.1956)

Епископы епархии Канзас-Сити и епархии Канзас-Сити — Сент-Джозеф 
 епископ John Joseph Hogan (10.09.1880 — 21.02.1913)
 епископ Thomas Francis Lillis (21.02.1913 — 29.12.1938)
 епископ Edwin Vincent O’Hara (15.04.1939 — 11.09.1956)
 епископ Джон Патрик Коди (11.09.1956 — 10.08.1961)
 епископ Charles Herman Helmsing (27.01.1962 — 27.06.1977)
 епископ John Joseph Sullivan (27.06.1977 — 22.06.1993)
 епископ Raymond James Boland (22.06.1993 — 24.05.2005)
 епископ Robert William Finn (24.05.2005 — 15.09.2015)
 епископ Джеймс Ванн Джонстон (15.09.2015 — настоящее время)

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Ex quo die, AAS 49 (1957). — P. 52

Ссылки 
 Официальный сайт епархии
 Информация

Католические епархии США
Религия в Миссури
Канзас-Сити (Миссури)